

Зьомакі — село в гміні Ґрембкув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Зьомакі — село в гміні Шидловець Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Зьомакі — село в гміні Мокободи Седлецького повіту Мазовецького воєводства